Mollens kan verwijzen naar twee Zwitserse gemeenten:

Mollens (Vaud), een gemeente in het kanton Vaud.
Mollens (Wallis), een gemeente in het kanton Valais.